Plusieurs personnalités se nomment Michel Rondet :
 Michel Rondet, un syndicaliste français (1841 - 1908).
 Michel Rondet, une personnalité religieuse.